Christophe Badoux (1964-2016), illustrateur et auteur de bandes dessinées suisse ;
 Emilien Badoux (1983-), snowboardeur suisse ;
 Eugène Badoux (1910-2010), enseignant, écrivain et traducteur suisse ;
 Héli Badoux (1911-2001), géologue et enseignant suisse ;
 Henri Badoux (1871-1951), ingénieur forestier et botaniste suisse ;
 Henri Badoux (1909-1997), personnalité politique suisse ;
 Jean-Claude Badoux (1935-), ingénieur suisse.

Homonymie de patronyme